Металли́ческая ба́шня на Фурвье́ре () — сооружение, находящееся на холме Фурвьер, Лион, Франция. Рядом с башней расположена базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер.

История 
После успеха, который имела Эйфелева башня, построенная ко Всемирной выставке 1889 года в Париже, и в преддверии Всемирной, международной и колониальной выставки, намеченной на 1894 год в Лионе, в 1892 году местной предпринимательницей мадам Ге было основано акционерное общество, которое должно было воздвигнуть аналогичную металлическую башню в самой высокой точке города — на холме Фурвьер, на земле, принадлежавшей семье Ге. Вопреки расхожему мнению, архитектором башни на Фурвьере был не Гюстав Эйфель, а г-н Колле. Возведение башни было завершено в 1894 году.

Официальное открытие башни состоялось 2 мая 1894 года. Строительство башни пришлось на период весьма тёплых отношений между Французской республикой и Российской империей, поэтому первоначально башню планировалось назвать Авелановой — в честь российского адмирала Фёдора Карловича Авелана, но в конечном итоге было решено остановиться на более нейтральном названии.

В основании башни стоят четыре монолитных бетонных куба с рёбрами по 5,25 метров, украшенные керамическими изразцами. Между кубами основания ниже уровня земли находились гидравлический лифт и погреб для ресторана. На первом этаже находился зал ожидания для посетителей. Ресторан площадью около  располагался на втором этаже башни, на высоте 18 метров от её основания. На высоте 357 метров от подножия холма — обзорная площадка. Общая высота башни от основания составляет 89 метров, от подножия холма — 372 метра.

Обзорная площадка башни в наше время недоступна для посещения, но она до сих пор является самой высокой точкой города. Оттуда открывается вид на несколько сотен километров: с площадки видны Альпы с Монбланом на востоке (155 км по прямой), Севенны на юге, на западе — горы Фореза, Лионне и Оверни. Несмотря на некоторые сомнения эстетического характера, башня была с большим энтузиазмом встречена публикой, охотно посещавшей её вплоть до закрытия доступа в 1953 году.

Во время немецкой оккупации Франции в период Второй мировой войны башня была реквизирована в 1943 году оккупационными войсками и должна была быть разрезана на металл и переплавлена, чего, к счастью, не произошло. В 1953 году наследниками мадам Ге башня была продана за  Французскому радио и телевидению и с тех пор используется как антенна ретранслятора.

Характеристики башни 
 Высота от основания — 89 метров
 Высота от основания холма — 372 метра
 Вес — 2100 тонн металла + 7200 тонн бетона

Примечания 

Здания и сооружения Лиона
Башни Франции
Телебашни
Башни по материалу
Здания и сооружения, построенные в 1894 году
Появились в 1894 году во Франции